Dominick Vansevenant, Belgisch politicus (1976-)
 Johny Vansevenant, Belgisch journalist (1958-)
 Mauri Vansevenant, Belgisch wielrenner (1999-) 
 Wim Vansevenant, Belgisch wielrenner (1971-)

Nederlandse of Vlaamse achternaam